Цілина — ще не оброблювана, не орана земля.
 Цілина — місце без доріг, неходжене, неїжджене.
 Цілина — ботанічний заказник місцевого значення на території Долинського району Кіровоградської області.
 Цілина — астероїд головного поясу, відкритий 13 червня 1969 року.
 «Цілина» — радянська і російська космічна система радіотехнічної розвідки.

Топонім 

 Цілина — селище в Ростовській області Росії, адміністративний центр Цілинського району.
 Цілина — назва до 2008 року аулу Тинтобе Сариагаського району Туркестанської області Казахстану.

Див. також 
 Целина — село в Старозагорській області Болгарії.
 Берсант Целіна ( 1996) — косовський та норвезький футболіст.
 Освоєння цілинних земель
 Піднята цілина (значення)
 Селіна